Thecidellinidae är en familj av armfotingar. Thecidellinidae ingår i ordningen Thecideida, fylumet armfotingar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Thecidellinidae 8 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Armfotingar
Thecidellinidae